«Французский связной» ( — «Французская связь») (1971) — детективный триллер режиссёра Уильяма Фридкина с Джином Хэкменом в главной роли. Сюжет фильма основан на реальных событиях, а также их новеллизации Робином Муром «Французская связь: правдивая история о полицейских, наркотиках и международном заговоре». Картина рассказывает историю нью-йоркских детективов полицейского управления Джимми «Попая» Дойла и Бадди Руссо, прототипами которых стали детективы из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Эдвард Р. «Эдди» Иган и Сальватор Энтони «Сонни» Гроссо, также появляющиеся в фильме. Американский институт киноискусства признал ленту Фридкина одной из величайших кинокартин в истории. Сцена с автопогоней Попая за киллером Николи вошла в мировые киноучебники и считается знаковой для дальнейшего развития жанра триллер. Через четыре года свет увидел сиквел картины.

Фильм выиграл 5 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшего режиссёра при 8 номинациях и стал первой картиной с рейтингом «R», удостоившийся «Оскара» за лучший фильм после введения системы рейтингов киноассоциации.

Сюжет 
Марсель, Франция. Полицейский детектив следит за Аленом Шарнье (Фернандо Рей), главарём крупнейшего в мире синдиката по продаже героина. Однако подручный Шарнье, киллер Пьер Николи (Марсель Боццуффи) убивает служителя закона в подъезде дома, когда тот проверяет почту.

Бруклин, кафе «Оазис». Двое нью-йоркских полицейских Джимми Дойл (Джин Хэкмен) по прозвищу «Попай» (в честь героя мультфильмов Попая-моряка) и Бадди «Хмурый» Руссо (Рой Шайдер) работают в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Дойл, переодетый в Санта-Клауса, и выманивший уличного наркоторговца (Алан Уикс) Руссо ловят того в ходе погони, во время которой Хмурый получает лёгкое ранение в руку складным ножом. Шарнье встречается с молодой женой Мари (Анн Реббо) дарящей ему зимнее пальто. Напарники посещают вечерний клуб «Копакабана». Там Дойл замечает группу наркодилеров, и новые лица среди них. Руссо предлагает напарнику проследить за ними по собственной инициативе. Шарнье и Николи встречаются на руинах замка с известным французским актёром и телеведущим Анри Девере (Фредерик де Паскуаль), соглашающимся на сотрудничество, но не подозревающим, что это будет перевозка наркотиков.

Выясняется, что люди, за которыми следили детективы — Сальваторе «Сал» Бока (Тони Ло Бьянко), владелец газетного киоска, подозревавшийся в вооружённом ограблении ювелирного магазина трёхлетней давности, и его 19-летняя жена Энджи (Арлен Фарбер), осуждённая условно год назад за кражу в магазине. Также у Сала, живущего на широкую ногу несмотря на официальную прибыль в $7000 в год, есть брат Лу (Бенни Марино), отсидевший пару лет назад за драку и грабёж.

Дойл и Руссо устанавливают связь между Бокой и адвокатом Джоэлом Уэйнстоком (Харольд Гари), три года назад финансировавшим поставку наркотиков из Мексики. После поимки ещё двух наркоторговцев в баре Дойл уводит чернокожего посетителя (Аль Фэнн), оказывающегося информатором, в туалет, и узнаёт от него, что в их районе через две недели ожидается поступление крупной партии наркотиков. Для виду детектив бьёт «крота». Детективы уговаривают своего начальника Уолтера Симонсона (Эдди Иган) организовать прослушивание телефонов Бока, тот выделяет двух федеральных агентов — Билла Малдерига (Билл Хикмен) и Клайда Клейна (Сонни Гроссо). Анри Девере, прибывший США на съёмки фильма на корабле вместе со своим автомобилем, даёт интервью в порту. Наутро Руссо является домой к напарнику, провёдшему бурную ночку с проституткой, и сообщает о согласии Симонсона.

Детективы вместе с агентом Малдеригом во время слежки теряют машину Сала из виду. Нагнав того, они замечают Шарнье и Николи. Руссо отправляется за Бокой, Дойл начинает слежку за главарём, ему приходится мёрзнуть на улице, пока преступники обедают в ресторане. Вечером Ален расстаётся с Пьером и направляется в номер в отеле. В машине Дойл вступает в небольшую перебранку с Малдеригом, не видящем прогресс в расследовании. Уэйнсток получает пробный образец героина от партии в 60 кг (120 фунтов) и убеждается в его превосходном качестве, воспользовавшись услугами химика Ховарда (Патрик Макдермотт), и добавляя, что груз «потянет» на $32 млн. Несмотря на уговоры Сала, адвокат не торопится покупать товар, зная, что за его партнёром следят.

Наутро Дойл продолжает слежку и чуть не упускает хитрого наркоторговца из виду. Шарнье дурит детектива, дважды входя и выходя из состава на Центральном вокзале и воспользовавшись зонтиком для задержки закрывающихся дверей для того, чтобы вновь юркнуть в вагон и насмешливо помахать злящемуся Дойлу.

Узнав, что полиции известны их планы, Шарнье на встрече с Бокой в Вашингтоне, несмотря на просьбу об отсрочке из-за слежки, требует деньги к концу недели. Во время перелёта Николи предлагает ликвидировать детектива Дойла, Шарнье возражает, понимая, что детектив будет заменен другим человеком, однако киллер настаивает, говоря, что они вернутся во Францию ​​до того, как будет назначена замена.

На месте аварии, унёсшей жизни двух наркоманов, Дойл просит Симонсона продолжить слежку за Бокой, но тот отказывается, так как их раскрыли. После того, как Попай накидывается на Малдерига из-за едкого замечания последнего, начальник отдела говорит Джимми, «убившему» два месяца на слежку, наконец заняться делом.

Попытка покушения оказывается неудачной — засевший на крыше с винтовкой Николи в последний момент попадает в спину женщины с коляской, невольно закрывшей собой Дойла. Детектив двигается вдоль стены, поднимается наверх, обнаруживает брошенное оружие и улепётывающего киллера. Пьер садится на метро, Дойл гонится за ним на конфискованном автомобиле. Николи убивает преследующего его полицейского, затем заскакивает в кабину машиниста Кока, наставляет на него пистолет и требует ехать без остановок. Николи стреляет в пытающегося успокоить его кондуктора, Кок в стрессовой ситуации теряет сознание, срабатывает аварийный тормоз, отбрасывая убийцу к окну, неуправляемый состав сталкивается с другим поездом. После аварии дезориентированный киллер пытается скрыться, сталкивается с Дойлом на лестнице и получает пулю в спину.

После продолжительной слежки Попай конфискует «Линкольн» Девере, нарезающего круги, в котором оказываются мелкие воришки. В полицейском гараже машину разбирают по частям в поисках наркотиков, но ничего не обнаруживают. Прибывший Девере требует свой автомобиль. Руссо отмечает, что вес транспортного средства на 60 кг превышает вес, указанный производителем, детективы понимают, что контрабанда всё же находится в машине. Они снимают рокеры и обнаруживают спрятанные упаковки с героином. Полицейские возвращают наркотики на место, рассчитывая поймать преступников с поличным. Поскольку первоначальный автомобиль был разобран, его заменяют похожим, купленным на аукционе старых машин, и возвращают Деверо. Актёр встречается с Шарнье в отеле и передаёт тому машину, но узнав, что является соучастником преступления, порывает с ним.

Шарнье едет на старую фабрику на острове Уордс для сделки с Уэйнстоком. Химик Ховард под гробовую тишину проверяет один из пакетов и подтверждает качество товара. Шарнье забирает наркотики, прячет деньги под рокерами автомобиля и уезжает с Бокой, но на единственном выезде наталкивается на полицейский кордон во главе с Попаем. Преступники быстро ретируются, Шарнье убегает на склад. В ходе перестрелки полиция применяют слезоточивый газ, выскочивший из окна Бока пытается бежать и получает дробью в живот от Руссо, остальные преступники сдаются. Хмурый присоединяется к Попаю, тот видит вдалеке тёмную фигуру и выпускает барабан через долю секунды после того, как выкрикивает предупреждение, убивая федерального агента. Несмотря на это, Дойл говорит напарнику, что возьмёт Шарнье, и после перезарядки бежит в другую комнату, откуда слышится выстрел.

На фоне фотографий героев говорится об их судьбе: «Джоэл Уэйнсток предстал перед судом присяжных, дело развалилось за „недостатком прямых улик“. Энджи Боку признали виновной в мелком преступлении. Осуждена условно. Лу Боку признали виновным в преступном сговоре и хранении наркотиков. Срок сократили. Анри Девере признали виновным в преступном сговоре. Отсидел четыре года в федеральной тюрьме. Алена Шарнье так и не поймали. Считается, что он живёт во Франции. Детективы Дойл и Руссо переведены из отдела по борьбе с наркотиками на другое место службы.»

В ролях

Работа над фильмом 
По словам Фридкина, его решение поставить фильм возникло во время разговора с Говардом Хоуксом, дочь которого жила с Фридкиным в то время. Фридкин спросил Хоукса, что тот думает о его фильмах, на что Хоукс прямо ответил, что все они «паршивы» (). По его мнению, людям не нужны истории про чужие проблемы или психологическую заумь: «главное, что им нужно — это действие», и посоветовал Фридкину, чтобы тот «сделал хорошую погоню. Сделал это лучше, чем делал кто бы то ни было» ().

Сам Фридкин так говорил, вспоминая этот разговор: «…мы должны делать фильмы не для того, чтобы с них пылинки сдували, как в „Лувре“, главная наша задача — развлекать зрителя. Не достигнув поставленной цели, мы даём аудитории ключ, не показав замка, который следует открыть. Так я пришёл к постановке „Французского связного“». Позднее Фридкин скажет, что, создавая фильмы, он ориентировался на своего дядю, который работал в одном из гастрономов Чикаго — «так я держал руку на пульсе Америки».

Производство фильма было начато в ноябре 1970 года и закончено в марте 1971. Изначально на роль «Попая» Дойла был выбран Питер Бойл, однако тот отклонил роль, поскольку его агент счел, что фильм станет провалом. Съемки сцены слежки в метрополитене IRT 42nd Street Shuttle заняли два дня, а один из вагонов метро, под номером 6609, был сохранен нью-йоркским Музеем общественного транспорта.

Фильм стал значимым опытом для Фридкина и Хэкмана и способствовал приходу неореалистов в голливудское кино в течение 1970-х годов. Фильму присуща мрачная атмосфера, которая не только не развеивается, но становится ещё тяжелее, что сближало с европейским кино. «В те годы я, Коппола, да и все наши коллеги много спорили по поводу того, как должно развиваться действие фильма, — вспоминал Фридкин. — По Годару или Феллини, документально, с ощущением реальности улицы, или формально, повинуясь игре воображения. Мне же и тогда казалось, что эти подходы не являются диаметрально противоположными». В аудиокомментариях к фильму, которые Фридкин дал для издания на DVD, режиссёр отметил, что реализм, присущий документальному кино, он перенял из просмотренного им французского фильма «Z» режиссёра Коста-Гавраса: «…я понял, что могу воплотить на экране реальные события не хуже захватывающих дух выдуманных историй. Я знал, что для этого в художественном кино необходимо применить технику кино документального». Интересно также то, что фильм стал первым, в котором был показан полностью построенный Всемирный торговый центр, который виден в одной из сцен.

Подбор актёров 
Хотя подбор актёров оказался сильнейшей стороной фильма, у Фридкина сразу возникли проблемы с кастингом. Он был решительно настроен против выбора Хэкмена на главную роль и в действительности видел в этой роли Пола Ньюмена, хотя его кандидатура была отклонена из-за ограниченности бюджета. Тогда на роль стали пробоваться Джеки Глисон и нью-йоркский обозреватель Джимми Бреслин, который никогда раньше не играл. Однако к тому времени Глисон стал «ядом» для кассовых сборов, после провала фильма «Gigot» с его участием, а Бреслин отказался садиться за руль автомобиля в сцене автомобильного преследования. На главную роль рассматривали Стива Маккуина, но он не хотел сниматься ещё в одном полицейском фильме после «Буллита». Его кандидатура также была отклонена из-за того, что гонорар Маккуина, как и Ньюмена, превышал бюджет картины. «Жёсткий парень» Чарльз Бронсон тоже пробовался на эту роль. Фридкин почти согласился отдать роль Роду Тэйлору (который, по словам Хэкмана, активно добивался её), также одобренному студией, пока окончательно не остановился на Хэкмане.

Выбор на роль Фернандо Рэя, сыгравшего главного французского контрабандиста героина Алена Шарнье (непочтительно упоминаемого в фильме как «Лягушка Один» ()), оказался успешным по ошибке. Фридкин попросил, чтобы его ассистент нашёл испанского актёра, которого он видел во французском фильме Луиса Буньюэля «Дневная красавица». Роль исполнял Франсиско Рабаль, но Фридкин не знал его имени, и вместо этого связались с Рэем, который играл в нескольких других фильмах Буньюэля. После того, как Рабаль был наконец найден, выяснилось, что он не говорил ни на французском, ни на английском языке, а Рэй был утвержден в фильме. Однако, по ещё большей иронии, после монтажа фильма съемочная группа посчитала, что французский язык Рэя неприемлем для фильма. Звукорежиссёры решили переозвучить его французский, но при этом сохранить реплики на английском языке.

Съемочная группа 
 Оператор: Оуэн Ройзман
 Сценарист: Эрнест Тайдимен
 Продюсер: Филип Д’Энтони
 Монтажёр: Джерри Гринберг
 Композитор: Дон Эллис
 Художник-постановщик: Бен Казасков
 Костюмер: Джозеф Фретуэлл
 Спецэффекты: Сэсс Бедиг
 Автор первоисточника: Роби Мур

Премии и награды

Номинации

Наследие 
Фильм получил признание Американского института киноискусства в следующих списках:

 1998 год: 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии AFI — № 70
 2001 год: 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI — № 8
 2003 год: 100 лучших героев и злодеев по версии AFI
 Джимми «Попай» Дойл, герой — № 44
В 1993 году фильм внесён в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим значением».

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы о наркотиках
Фильмы о Бруклине
Гангстерские фильмы
Криминальные фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации документальной прозы
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1971 года
Фильмы 20th Century Studios